TGU peut faire référence à :
 Université Tōyō Gakuen, une université japonaise ;
 Transglobal Underground, un groupe de musique britannique ;
 .